Posedoni I – biskup Seo de Urgel w latach 806 – 819
 Posedoni II – biskup Seo de Urgel w latach 823 – 833